Bogucki ist der Familienname folgender Personen:

 Jacek Bogucki (* 1959), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm
 Mateusz Bogucki (* 1973), polnischer Mittelalterarchäologe und Numismatiker